Подбрезова — багатозначний термін, який може бути топонімом або назвою спортивного клубу.

 Подбрезова — село в Словаччині, в окрузі Брезно Банськобистрицького краю.
 «Подбрезова» — словацький футбольний клуб з однойменного села.